

Pessoas 
Lúcio Cornélio Sula — ditador romano 
Sulamita do Carmo — política brasileira (n. 1963)

Toponímia 
Ilhas Sula — subarquipélago das Ilhas Molucas, Indonésia
San Pedro Sula — cidade das Honduras

Noruega 
Sula (Møre og Romsdal) — comuna
Sula (Sogn og Fjordane) — ilha

Outros usos 
Sula (género) — género de aves pelecaniformes

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos